Тевзадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Тевзадзе, Андро Ражденович (1912—1967) — грузинский советский поэт.
 Тевзадзе, Валериан (1894—1987) — грузинский и польский военный деятель.
 Тевзадзе, Георгий Артемович (1914—1988) — учёный-астроном.
 Тевзадзе, Гурам — академик АН Грузии
 Тевзадзе, Гиги Гурамович (род. 1967) — философ.
 Тевзадзе, Давид Давидович (род. 1949) — грузинский военный деятель.
 Тевзадзе, Сардион Онисимович (1882—1924) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1918—1921).
 Тевзадзе, Энуки Давидович (1959—2012) — советский и грузинский футболист.